Clathurella castianira är en snäckart som beskrevs av Dall 1919. Clathurella castianira ingår i släktet Clathurella och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
castianira